

Musica 
John Hammond – album di John Hammond del 1963

Persone

Politici 
 John Hammond (o Hannam) (?-1559) – politico inglese
 John Hammond (1542-1589) – politico inglese
 John Hammond (1814-?) – politico statunitense
 John Hammond (1827-1889) – politico statunitense
 John Hammond (1842-1907) – politico irlandese

Sportivi 
 John Hammond (1769-1844) – giocatore di cricket inglese
 Johnny Hammond (1860-1907) – rugbista inglese
 John Hammond (fl. 1930) – dirigente sportivo statunitense
 John Hammond (1923) – ex giocatore canadese di football canadese
 John Hammond (1954) – dirigente sportivo statunitense
 John Hammond (1960) – allenatore di cavalli britannico

Ingegneri 
 John Hays Hammond (1855-1936) – ingegnere statunitense
 John Hays Hammond (1888-1965) – ingegnere statunitense

Musicisti 
 John Hammond (1910-1987) – produttore discografico statunitense
 Johnny "Hammond" Smith (1933-2004) – musicista statunitense
 John Hammond (1942) – musicista statunitense

Altri 
 John Brown Hammond (?-1938) – attivista statunitense
 John Hammond (1843-1939) – pittore canadese
 John Lawrence Hammond (1872-1949) – giornalista e scrittore britannico
 John Hammond (1889-1964) – fisiologo britannico

Altro 
 John Hammond – personaggio del romanzo e del franchise Jurassic Park